
Termin -{CRF}- ima više značenja.

 Kortikotropin-oslobađajući hormon, peptid
 Faktor konstantne brzine (), termin koji se koristi u video kodiranju